Het wereldkampioenschap superbike van Donington 2008 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de tiende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 7 september 2008 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Superbike

Race 1
De race werd na 9 ronden stilgelegd vanwege olie op het circuit. Later werd de race herstart, maar werd deze na 10 ronden afgebroken vanwege zware regenval. De uitslagen van deze races werden bij elkaar opgeteld zodat hier een einduitslag uit opgemaakt kon worden. Rubén Xaus, Vittorio Iannuzzo en Christian Zaiser vielen uit nadat de rode vlag werd gezwaaid, maar werden desondanks geklasseerd als uitvallers.

Race 2
Noriyuki Haga werd gediskwalificeerd vanwege het negeren van een ride through penalty.

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2008
Donington